Grand Rapids ist der Name mehrerer Orte

 Grand Rapids (Manitoba), Kanada 
 Grand Rapids (Michigan), Vereinigte Staaten
 Grand Rapids (Minnesota), Vereinigte Staaten
 Grand Rapids (Ohio), Vereinigte Staaten
 Grand Rapids (Wisconsin), Town(ship) im Wood County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Grand Rapids Township